Als Crista transversa (lat. für ‚Querleiste‘) bezeichnet man
den quer verlaufenden Helmbusch bei Helmen römischer Centurios, siehe Crista (Helm)
in der Anatomie eine Querleiste im Inneren Gehörgang